Royena desertorum är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Oswald Heer. Royena desertorum ingår i släktet Royena och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
desertorum